Ez a szócikk tartalmazza a 2009-es Roland Garros vegyes páros mérkőzéseit.

A vegyes páros mezőny címvédője a fehérorosz Viktorija Azaranka és az amerikai Bob Bryan volt. Azaranka ebben az évben nem indult, Bryan Liezel Huberrel alkotott új párost, és megvédte címét.

Kiemeltek 
  Liezel Huber /  Bob Bryan (Győztesek)
  Cara Black /  Lijendar Pedzs (Második kör)
  Lisa Raymond /  Marcin Matkowski (Második kör)
  Nagyja Petrova /  Makszim Mirni (Elődöntő)
 Szugijama Ai /  André Sá (Negyeddöntő)
 Jelena Vesznyina /  Daniel Nestor (Második kör)
 Jen Ce /  Nenad Zimonjić (Első kör)
 Virginia Ruano Pascual /  Stephen Huss ''(Első kör)

Főtábla 
 Q = kvalifikációból felkerült
 WC = szabadkártyás
 LL = szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett
 ALT = helyettes

Felső ág

Alsó ág

Források 
 Eredmények

Vegyes